Neptune's Daughter est un film américain réalisé par Herbert Brenon, sorti en 1914 au cinéma ;
 Neptune's Daughter sorti en France sous le titre La Fille de Neptune est un film américain réalisé par Edward Buzzell, sorti en 1949 au cinéma.